Die 1. Division 1958 war die 13. Saison, welche vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde. Sie begann am 29. März 1958 und endete am 23. November 1958. Die Saison wurde im Gegensatz zu den vorangegangenen in einem Kalenderjahr ausgetragen. Des Weiteren nahmen zwölf, statt wie bisher zehn Mannschaften an der Meisterschaft teil. Titelverteidiger war Aarhus GF.

Modus 
Zwölf Teams spielten in der Liga in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 22 Spiele absolvierte. Der Tabellenführende nach Saisonende war dänischer Meister. Die beiden Letzten stiegen in die 2. Division ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

1958
Danische 1 Division 1958